Афанасий Затворник — имя двух киево-печерских преподобных:
 Афанасий Затворник († ок. 1176 года), память 28 сентября и 2 декабря (по юлианскому календарю), мощи в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
 Афанасий Затворник (конец XIII—XV века), память 28 августа и 2 декабря (по юлианскому календарю), мощи в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Известно лишь его краткое житие с надписи на гробовой доске: «Преподобный Афанасий затворник, хотячи в безмолвии угодити Богу, и на суету и прелесть мира сего не глядети, затворил себе в пещере, непрестанно моляся Богу, тому без свечки небесная светлость в пещере светила: по многих трудех душу свою в руце Богу отдал, а тело его, зде положенное, исцеление подает, кто с верою приходит».

Персоналии:Киево-Печерская лавра